Зиновьево — название населённых пунктов в России:

 Зиновьево — село в Александровском районе Владимирской области.
 Зиновьево — село в Кольчугинском районе Владимирской области.
 Зиновьево — деревня в Юринском районе Марий Эл.
 Зиновьево — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Зиновьево — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Зиновьево — деревня в Калининском районе Тверской области, Верхневолжское сельское поселение.
 Зиновьево — деревня в Калининском районе Тверской области, Тургиновское сельское поселение.
 Зиновьево — деревня в Удомельском районе Тверской области.
 Зиновьево — деревня в Ростовском районе Ярославской области.
 Зиновьево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.
Зиновьево — до 1937 г. название деревни Кирово в Износковском районе Калужской области.
Зиновьево — до 1935 г. название посёлка Кирово в Костромском районе Костромской области.
 Зиновьево — до 1937 г. название деревни Моховое в Кромском районе Орловской области.
 Зиновьево — до 1937 г. название деревни Весна в Конаковском районе Тверской области.

См. также 

 Большое Зиновьево
 Малое Зиновьево